Metroid (videojoc), primer videojoc de la saga del mateix nom per a la consola NES
 Metroid (saga), sèrie de videojocs basats en l'heroïna Samus Aran
 Metroid (criatura), ésser fictici de la saga del mateix nom.
 Metroid Prime Pinball, videojoc de pinball basat en la saga de videojocs Metroid.
 Metroid: Other M, videojoc per a Wii 
 Metroid Prime